Okręty US Navy o nazwie USS "Springfield":
 Pierwszy "Springfield" był parowcem, który był używany w czasie wojny secesyjnej
 Drugi "Springfield" był parowcem wyczarterowanym w latach 1918 - 19.
 Trzeci "Springfield" (CL-66) był lekkim krążownikiem włączonym do służby w 1944, który został przerobiony na krążownik rakietowy CLG-9 i był używany do 1974.
 Czwarty "Springfield" (SSN-761) był okrętem podwodnym typu Los Angeles, który został włączony do służby w 1993 i nadal pozostaje w niej (stan na rok 2007).

Springfield